Чудаков Валентин Дмитрович (1918–2004) — Заслужений винахідник РРФСР.
 Чудаков Євген Олексійович (1890–1953) — російський радянський вчений, академік АН СРСР, один з основоположників автомобілебудування.
 Чудаков Олександр Євгенович (1921–2001) — російський фізик-експериментатор, академік АН СРСР.
 Чудаков Олександр Павлович (1938–2005) — російський літературознавець і письменник.
 Чудаков Сергій Іванович (1937 – ?) — російський поет.
 Чудаков Сергій Михайлович (* 1969) — російський актор.

Російські прізвища